Lorino (Umbria), un lloc a Ferentillo, Itàlia
 Lorino (Txukotka), una localitat rural de Rússia